In 1990 werd het 76ste Campeonato Mineiro gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Minas Gerais. De competitie werd gespeeld van 27 januari tot 3 juli en werd georganiseerd door de Federação Mineira de Futebol. Cruzeiro werd kampioen

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mineiro
Mineiro